Det fördolda kan syfta på:

 Det fördolda (film) – amerikansk film från 1962 i regi av John Huston, originaltitel ''Freud: The Secret Passion'
 Det fördolda (roman) – kriminalroman från 2010 av Hjorth Rosenfeldt